Lubuska Kolej Regionalna
 Liberalno-Konserwatywni Reformatorzy